Za kulisami – utwór dramatyczny Cypriana Kamila Norwida
 Za kulisami – album muzyczny Michała Bajora

Zobacz też